Avdan (türkisch: „Sonntag“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Avdan (Bozkurt), Dorf in der Provinz Denizli
 Avdan (Tavas), Dorf in der Provinz Denizli